Diese Liste enthält alle Nummer-eins-Hits in den Mainstream Top 40 Charts im Jahr 2005. Sie wurden vom US-amerikanischen Magazin Billboard veröffentlicht. In diesem Jahr gab es 13 Spitzenreiter.

Weblinks 
Aktuelle und zurückliegende Billboard-Charts: Pop-Songs (englisch)

Nummer Eins Hits Mainstream Top 40
Musik 2005